Супрунюк — фамилия. Известные носители:
 Супрунюк, Евгений Владимирович (род. 1955) — крымский и украинский политик.
 Супрунюк, Игорь Владимирович (род. 1988) — серийный убийца из Днепропетровска.